

Patronymie 
 Christian Letard, footballeur et entraîneur français, né en 1947
 Létard, un évêque français,
 Louis-Julien Létard, 1750 - 1814, religieux français
 Valérie Létard, née en 1962, femme politique française.